Привезенцев — русская фамилия.